Mead House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mead House (New York), ID-Nr. 04000433
 Mead House (Ohio), ID-Nr. 83001994